Церковь Святого Иова Многострадального — ряд православных храмов, освящённых в честь святого праведного Иова Многострадального

 Церковь Святого Иова Многострадального (Брюссель) — храм-памятник в Брюсселе
 Церковь Святого Иова Многострадального (Минск) — церковь в Минске
 Церковь Святого Иова Многострадального (Саров) — строящаяся церковь в Сарове
 Церковь Святого Иова Многострадального — кладбищенская церковь на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге